Okręty US Navy o nazwie USS "Gretchen":
 Pierwszy  był jednostką patrolową. W służbie od lipca do listopada 1917.
 Drugi  był jednostką patrolową. W służbie w latach 1917-19.

Gretchen